Teos (farao), een farao uit de Egyptische oudheid
Teos (Klein-Azië), een Ionische stad uit de oudheid in Klein-Azië
TEOS is ook een courante afkorting voor de stof tetraethylorthosilicaat